Eine Florinskirche, benannt nach dem heiligen Florinus von Remüs, gibt oder gab es als:
 Florinskirche (Koblenz) in Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Klosterkirche St. Florin in Strüth, siehe Kloster Schönau (Strüth), Rheinland-Pfalz
 Kathedrale St. Florin (Vaduz) und als Kapelle St. Florin in Vaduz, Liechtenstein
 Florinuskirche (Ramosch) im Unterengadin, Schweiz
 Pfarrkirche St. Florinus, Siat, Schweiz

Liste (Kirchen nach Patrozinium)